Bais kan syfta på:

 Bais, Filippinerna, filippinsk stad i provinsen Negros Oriental
 Bais, Ille-et-Vilaine, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
 Bais, Mayenne, fransk kommun i departementet Mayenne